Dreizehn steht für
Dreizehn, natürliche Zahl 
Dreizehn (Film) von Catherine Hardwicke und Nikki Reed (2003)
Dreizehn (Hohlbein) von Wolfgang Hohlbein
Dreizehn (Versteckspiel)
Siehe auch:
13 (Begriffsklärung)
 Die Dreizehn
 Die gute Dreizehn
Die schmutzigen Dreizehn
Dreizehn Alte Orte
Dreizehn bei Tisch 
Dreizehn Gemeinden
Dreizehn-Kaiser-Rolle
Dreizehn Klassiker
Dreizehn Kolonien
Dreizehn Stühle
Dreizehn unter einem Hut
Thirteen Days